Renault RE40 je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1983 od druge dirke za Veliko nagrado zahodnih ZDA, ko sta z njim dirkala Alain Prost in Eddie Cheever. Alain Prost je dosegel štiri zmage na Velikih nagradah Francije, Belgije, Velike Britanije in Avstrije ter tri najboljše štartne položaje. Skupaj s Cheeverjem sta dosegla še sedem uvrstitev na stopničke, kar je moštvu ob koncu sezone prineslo drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu z 79-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

‎

RE40
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1983